Ка́менск-Ура́льский — город областного подчинения в Свердловской области России, а также связанные с ним объекты:
 город Каменск-Уральский — административно-территориальная единица в Свердловской области,
 Каменск-Уральский городской округ — муниципальное образование в Свердловской области,
 Каменск-Уральский — военный аэродром в окрестностях города,
 Каменск-Уральский — станция Свердловской железной дороги.

См. также 
 Каменскуральское